Hjarup (Denemarken)
Hjarup (parochie)
Hjärup (Skåne, Zweden)